Amerikai Egyesült Államok
 Fairview (Alabama)
 Fairview (Dél-Dakota)
 Fairview (Buncombe megye, Észak-Karolina)
 Fairview (Union megye, Észak-Karolina)
 Fairview (Georgia)
 Fairview (Illinois)
 Fairview (Indiana)
 Fairview (Iowa)
 Fairview (Kalifornia)
 Fairview (Kansas)
 Fairview (Christian megye, Kentucky)
 Fairview (Kenton megye, Kentucky)
 Fairview (Louisiana)
 Fairview (Anne Arundel megye, Maryland)
 Fairview (Frederick megye, Maryland)
 Fairview (Garrett megye, Maryland)
 Fairview (Hardord megye, Maryland)
 Fairview (Montgomery megye, Maryland)
 Fairview (Washington megye, Maryland)
 Fairview (Maine)
 Fairview (Cass megye, Minnesota)
 Fairview (Lyon megye, Minnesota)
 Fairview (Lincoln megye, Missouri)
 Fairview (Newton megye, Missouri)
 Fairview (Montana)
 Fairview (Nebraska)
 Fairview (Nevada)
 Fairview (Bergen megye, New Jersey)
 Fairview (Camden megye, New Jersey)
 Fairview (Delran, New Jersey)
 Fairview (Dutchess megye, New Jersey)
 Fairview (Gloucester megye, New Jersey)
 Fairview (Monmouth megye, New Jersey)
 Fairview (Medford, New Jersey)
 Fairview (Westchester megye, New Jersey)
 Fairview (Nyugat-Virginia)
 Fairview (Adams megye, Ohio)
 Fairview (Fayette megye, Ohio)
 Fairview (falu, Ohio)
 Fairview (Oklahoma)
 Fairview (Multnomah megye, Oregon)
 Fairview (Tillamook megye, Oregon)
 Fairview (Butler megye, Pennsylvania)
 Fairview (Erie megye, Pennsylvania)
 Fairview (Scott megye, Tennessee)
 Fairview (Wayne megye, Tennessee)
 Fairview (Williamson megye, Tennessee)
 Fairview (Texas)
 Fairview (Utah)
 Fairview (Wisconsin)
 Fairview (Wyoming)

 Ausztrália
 Fairview (Ausztrália)

 Dél-Afrika
 Fairview (Barkly East)
 Fairview (Empangeni)
 Fairview (Gauteng)
 Fairview (Mossel Bay)

 Egyesült Királyság
 Fairview (Egyesült Királyság)

 Fülöp-szigetek
 Fairview (Fülöp-szigetek)

 Kanada
 Fairview (Alberta)
 Fairview (Brit-Kolumbia)
 Fairview (Calgary)
 Fairview (Ontario)
 Fairview (Új-Skócia)
 Fairview (Vancouver)